Spitz peut faire référence à :

Patronyme 

 André Spitz (1883-1977), artiste français, dessinateur et maquettiste de timbres pour la Poste de 1938 à 1968. Enseignant, peintre, portraitiste.
 Bernard Spitz (né en 1959), président de la Fédération française des sociétés d’assurances.
 Chantal T. Spitz (né en 1954), auteure polynésienne de langue française.
 Christian Spitz dit le Doc (né en 1950), médecin pédiatre et animateur français.
 Eric Spitz (né en 1963), haut-commissaire de la République en Polynésie française par intérim et préfet de Guyane.
 Erich Spitz (né en 1931), ingénieur et scientifique français.
 Jacques Spitz (1896-1963), écrivain français de science-fiction.
 Jean-Fabien Spitz (né en 1952), professeur français de philosophie politique
 Marie Charles Léon Spitz (1876-1960), général français.
 Mark Spitz (né en 1950), champion olympique de natation américain.
 René Spitz (1887-1974), psychanalyste américain d'origine hongroise.
 Sabine Spitz (né en 1971), coureuse cycliste allemande.
 Shay Spitz (né en 1988), footballeur néo-zélandais.
 Valentin Spitz (né en 1986), écrivain et psychanalyste français.
 Maître de Spitz, peintre de miniature anonyme actif à Paris entre 1415 et 1425

Groupes musicaux 
 Spitz (groupe) Groupe de rock japonais

Type de chien 
Le spitz ou « chien de type spitz » est un type de chien caractérisé par sa fourrure longue et épaisse, des oreilles triangulaires dressées et une queue enroulée ou incurvée en forme de faucille.

Toponyme 

 Spitz, commune du district de Krems-Land en Autriche.
 Spitzberg est une île de Norvège située dans le Svalbard, un archipel formant un territoire de ce pays.
 Spitzberg est une montagne des Hautes Vosges gréseuses située dans la forêt domaniale de Dabo.

Patronyme germanique
Patronyme juif